Ким Хё Ён (; род. 22 сентября 1989 года, более известная как Хёён или DJ HYO) — южнокорейская певица, танцовщица и диджей. Она дебютировала в качестве участницы женской группы Girls' Generation в августе 2007 года. Она так же участвовала в других проектах SM Entertainment, включая Girls’ Generation — Oh!GG и Got the Beat. В 2016 году дебютировала сольно с синглом «Mystery».

Биография и ранняя жизнь 
Хёён родилась 22 сентября 1989 года в Инчхоне, Южная Корея. Она выросла с родителями и младшим братом Мингу. Изучение танцев Хёён формально начала в начальной школе. В соседней хип-хоп школе она изучала хип-хоп, джаз и латиноамериканские танцы. В 1999 году она поступила в танцевальную школу Winners Dance School, которая известна в Южной Корее в изучении поппинга, локинга и других хип-хоп стилей. Там она познакомилась с Мин (будущая участница Miss A) и они сформировали танцевальный дуэт «Маленькие победители» (); в 2004 году о них написали на сайте Hiphoper.com.

В 2000 году Хёён пошла на прослушивание в S.M. Entertainment. Она сказала, что прослушивалась, потому что мама привела её в офис в надежде встретиться с H.O.T.. В 2004 году вместе с Сивоном из Super Junior Хёён отправили на изучение китайского в Пекин. Она получала танцевальные уроки от Electric Boogaloos и таких известных хореографов, как Ким Хе Ран, Poppin Seen, Ван Хо (Crazy Monkey), Poppin DS, Квон Сок Чин (Locking Khan), и бывший участник Black Beat Сим Чжэ Вон. Она также работала с хореографами Джастина Тимберлейка и несколькими иностранными преподавателями.

До дебюта в SNSD Хёён работала с Джанет Джексон и была танцором на выступлении БоА на M.net KM Music Festival 2005. В 2007 году она объединилась с Чжэ Воном для танцевальной коллаборации «Anonymous». Её также выбрали как танцора-айдола № 1 по версии Star News.

Карьера

2007−14: Начинания в карьере 

В августе 2007 года Хёён дебютировала как участница Girls’ Generation под управлением S.M. Entertainment.

7 марта 2010 года Хёён и её одногруппницы Джессика и Суён появились в одном из эпизодов дорамы «О, моя леди!». В ноябре 2011 года вместе с Санни она стала участницей шоу «Непобедимая молодёжь». В апреле 2012 года Хёён стала участницей телешоу «Танцы со звёздами», а её партнёром стал Ким Хён Сок; в финале они заняли второе место. В октябре она приняла участие в проекте Younique.

В январе 2013 года Хёён появилась в шоу «Слепой тест: 180 градусов». В мае была выбрана азиатским послом Topshop в Гонконге. В июне стала судьей шоу «Танцевальная девятка» с Юри.

2015−17: Роли на телевидении и сольная карьера 

12 февраля 2015 года вышел видеоклип «Shake That Brass» Эмбер из f(x), где Хёён сыграла эпизодическую роль. 14 марта она выступила во втором сезоне шоу «Бессмертная песня» с бойбендом S; они набрали 423 балла и одержали победу. 11 июня она запустила своё шоу «Миллион лайков Хёён», транслирующееся на OnStyle. 1 июля Хёён стала первой участницей SNSD, опубликовавшей свою книгу «Стиль Хё», в которой она поделилась советами о красоте, моде и образе жизни. Книга состояла из 142 страниц и продавалась в комплекте с DVD. В сентябре стала участницей телевизионного шоу «Мэшап». 11 сентября вышел видеоклип рэпера Васко, в котором Хёён также приняла участие.

3 февраля 2016 года Хёён была специальной ведущей телешоу «Добиться красоты». 9 июля состоялась премьера шоу «Звездный приход», где 12 корейских и китайских знаменитостей говорили о своей работе в зарубежных странах. В июне стала участницей танцевального проекта «Зажги сцену». Также записала совместную песню с Тхэён для её второго мини-альбома Why. В августе Хёён стала частью временной группы Triple T для записи трека «Born to Be Wild» для проекта SM Station с Пак Чин Ёном. В декабре был выпущен сингл «Mystery» в рамках того же SM Station и в качестве первого сольного сингла Хёён. Для поддержки было запущено шоу «Десять миллионов лайков Хёён 2».

1 июня 2017 года был выпущен второй сингл «Wannabe», записанный при участии San E.

2018−настоящее время: Работа диджея и дебют в качестве DJ HYO 
Осенью 2017 года Хёён начала интересоваться работой диджея, принимая участие в сетах различных развлекательных клубов. В марте 2018 года появилась первая информация о её сольном камбэке, который, по слухам, должен был состояться в том же месяце, но был отложен. 18 апреля она выпустила сингл «Sober» в двух версиях — корейской и английской, а также представила новый сценический псевдоним — DJ Hyo.

В августе 2018 года было объявлено, что Хёён дебютирует во второй подгруппе Girls’ Generation — Oh!GG, который состоит из пяти участниц оставшиеся в SM Entertainment. Группа выпустила свой дебютный сингл, «Lil’ Touch», в сентябре.

7 ноября SM. Entertainment представил тизерные фото с объявлением о том, что Хеён выпустит свой второй официальный трек в качестве DJ Hyo с новым синглом под названием «Punk Right Now», в котором есть американский DJ 3LAU, 13 ноября.

20 июля 2019 года Хёён выпустила новый сингл «Badster». В тот же день было выпущено анимационное музыкальное видео.

В мае Хёён стала участницей шоу Good Girls. 22 июля Хёён выпустила сингл «Dessert» при участии Соён из (G)I-DLE и Loopy.

9 августа 2021 года Hyoyeon выпустила сингл «Second» вместе с BIBI.

27 декабря было объявлено что Хёён войдет в состав супергруппы Got the Beat вместе с Тхэён. Дебют группы состоялся 3 января 2022 года с синглом «Step Back».

2 мая 2022 года SM Entertainment объявили, что 16 мая Хёён выпустит свой первый мини-альбом под названием Deep.

Дискография

Мини-альбомы 
 Deep (2022)

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Реалити-шоу

Веб-шоу

Награды и номинации

Примечания 

Музыканты Girls’ Generation
Музыканты Got the Beat